Dmitri Vadimovitch Chamoline  - en russe :  (Dmitrij Vadimovič Šamolin) et en anglais  (né le  à Moscou en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière professionnelle en 1988 sous les couleurs de son club formateur du HC Spartak Moscou. En 1995, il fait une première pige en Suisse où il évolue avec le HC Fribourg-Gottéron. Après un court retour dans son pays natal, Chamoline revient en Suisse où il joue pour le HC Martigny et le Lausanne HC, en Ligue nationale B, puis en Ligue nationale A. En automne 2003, Chamoline rentre en Russie..

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1988-1989|| Spartak Moscou|| URSS|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1989-1990|| Spartak Moscou|| URSS || 5|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1990-1991|| Spartak Moscou|| URSS || 7|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1991-1992|| Spartak Moscou|| Superliga|| 26|| 3|| 3|| 6|| 2|| 6|| 0|| || || 
|-
| 1992-1993|| Spartak Moscou|| Superliga|| 41|| 7|| 5|| 12|| 22|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 1993-1994|| Spartak Moscou|| Superliga|| 48|| 22|| 14|| 36|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| Spartak Moscou|| Superliga|| 51|| 9|| 18|| 27|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| Spartak Moscou|| Superliga|| 24|| 9|| 5|| 14|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| HC Fribourg-Gottéron|| LNA|| 22|| 14|| 10|| 24|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|colspan="3"|
|colspan="5"|
|colspan="5"|
|-
| 1997-1998|| Spartak Moscou|| Superliga|| 9|| 3|| 2|| 5|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| HC Olten|| LNB|| 40|| 36|| 46|| 82|| 8|| 4|| 3|| 5|| 8|| 31
|-
|rowspan="2"| 1998-1999|| HC Martigny|| LNB|| 36|| 33|| 24|| 57|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| EHC Kloten||  LNA|| 5|| 1|| 4|| 5|| 6|| 5|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 1999-2000|| HC Sierre|| LNB|| 31|| 17|| 24|| 41|| 12|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2000-2001|| Lausanne HC|| LNB|| 39|| 36|| 52|| 88|| 45|| 17|| 15|| 11|| 26|| 6
|-
| 2001-2002|| Lausanne HC|| LNA|| 42|| 22|| 15|| 37|| 4|| 5|| 4|| 4|| 8|| 0
|-
|rowspan="2"| 2002-2003|| Lausanne HC||  LNA|| 25|| 8|| 11|| 19|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Kloten Flyers||  LNA|| 4|| 5|| 1|| 6|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Khimik Voskressensk|| Superliga|| 51|| 10|| 16|| 26|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Khimik Voskressensk|| Superliga|| 52|| 4|| 8|| 12|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006 || Krylia Sovetov || Vyschaïa Liga || 54|| 30|| 32|| 62|| 12|| 16|| 3|| 4|| 7|| 4
|-
| 2006-2007 || Khimik Voskressensk || Vyschaïa Liga || 47|| 20|| 24|| 44|| 28|| 13|| 3|| 2|| 5|| 2
|-
|rowspan="3"| 2007-2008 || Lada Togliatti || Superliga || 7|| 1|| 3|| 4|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Lada Togliatti 2 || Pervaïa Liga || 4|| 0|| 3|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Khimik Voskressensk || Vyschaïa Liga || 29|| 6|| 26|| 32|| 14|| 9|| 2|| 4|| 6|| 2
|-
| 2008-2009 || Khimik Voskressensk|| KHL|| 51|| 7|| 9|| 16|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || Krylia Sovetov || Vyschaïa Liga || 27|| 6|| 6|| 12|| 8|| -|| -|| -|| -|| -

|309||68||74||142||92||9||1||0||1||0

|156||62||88||150||62||38||8||10||18||8

|146||122||146||268||67||24||19||16||35||37

|98||50||41||91||14||10||5||4||9||0

|14||1||0||1||2||-||-||-||-||-

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en mai 1972
Naissance à Moscou
Naissance en RSFS de Russie
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC Olten
Joueur du HC Martigny
Joueur du EHC Kloten
Joueur du HC Sierre
Joueur du Lausanne HC
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur du Lada Togliatti
Attaquant de hockey sur glace